Первенство Казахстана по футболу 2011 года — 17-й турнир Первой лиги, в котором вновь приняли участие 18 клубов. Проходил с 24 апреля по 23 октября 2011 года.

Итоговая таблица 

* С «Акжайыка» и «Кызылжара» снято по 3 очка.

** «Гефест» снялся с турнира после 22-х проведённых матчей. В оставшихся матчах ему были засчитаны технические поражения со счётом 0:3.

*** «Казахмыс» снялся с турнира после 6 туров. Результаты матчей с его участием аннулированы.

Результаты матчей 

 Курсивом выделены технические результаты.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 КАЗАХСТАНСКИЙ ФУТБОЛ  СЕЗОН-2011 
 Первенство Казахстана по футболу 2011. 1 лига на сайте vesti.kz
 Федерация футбола Казахстана

Первая лига Казахстана по футболу